Pegasus (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Pegasus (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
Operatie Pegasus, twee militaire operaties in 1944 met als doel geallieerde militairen te evacueren naar bevrijd gebied
Pegasus (automerk), een Duitse sportwagen- (kitcar-) fabrikant
Pegasus-bikes, een Duits fietsmerk
Pegasus (band), een Zwitserse band
Pegasus (bandenproducent), een Chinese bandenproducent
Pegasus (spyware) op mobiele telefoons
Pegasus (computerspel), een computerspel in het genre actiespel
Pegasus (computersysteem), een computer gebaseerd reserveringssysteem 
Pegasus (Dragonball), een personage uit het Dragonball Z-universum
een achtbaan:
Pegasus (Efteling), een houten achtbaan in het Nederlandse attractiepark De Efteling
Pegasus (Europa-Park), een stalen achtbaan in het Duitse pretpark Europa-Park
Pegasus (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
Pegasus (raket), een lanceerraket voor kunstmanen
Pegasus (uitgeverij), een uitgeverij in Amsterdam
Pegasus Airlines, een Turkse luchtvaartmaatschappij
Pegasus (geslacht), een vissengeslacht
Pegasus Mail, een e-mailprogramma
Pegasusbrug, een brug die een belangrijke rol had tijdens D-day
Pegasustoren, een woontoren in Rotterdam
Pegasus (turntoestel), opvolger van het paard
D.S.T. Pegasus, de Delftse Studenten Turnvereniging.
Pegasus (volleybal), een Nijmeegse volleybalvereniging.
ADRT Pegasus, een atletiekclub uit Venlo
Pegasus (schip), een vrachtschip waarmee NASA grote raketonderdelen vervoert
 Pegasus (film), een tekenfilm van Raoul Servais